Miejscowości w USA:
 Bald Knob – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Bald Knob (ang. Bald Knob Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White